Администрация (, „управление“) е част от дадена организация, отговорна за нейното общо управление, и може да се отнася за:
 Публична администрация в държавното управление
 Мениджмънт в частните организации

Бележки

Външни препратки 
 Людмил Георгиев, Администрация, Университетски речник на Нов български университет